SvPO Amsterdam - Tobias Asser College is een middelbare school in Amsterdam die valt onder de scholengemeenschap SvPO (School voor Persoonlijk Onderwijs), een Nederlands netwerk van kleinschalige middelbare scholen die onderwijs in kleine klassen aanbiedt.

Gebouw 
De SvPO Amsterdam - Tobias Asser College is sinds september 2017, toen de school zijn deuren opende, gevestigd aan de Meeuwenlaan 136. Het gebouw kent een rijke geschiedenis en werd eind jaren 30 ontworpen door Kleinhout en Van der Steur, waarna de Prinses Beatrix Huishoudschool het pand betrok. Het pand stond echter al een tijdje leeg, waardoor de SvPO Amsterdam - Tobias Asser College het gebouw eerst verbouwde en renoveerde, alvorens het in 2017 te betrekken.

Groei en inschrijving 
SvPO Amsterdam - Tobias Asser College telt anno 2021 293 leerlingen. Ieder jaar worden er, net zoals bij de andere SvPO scholen, 80 nieuwe leerlingen aangenomen. Bij overschrijding van het maximumaantal leerlingen wordt ingeloot op de volgorde van reservering.

Tobias Asser 
De SvPO Amsterdam - Tobias Asser College is vernoemd naar de in Amsterdam geboren jurist Tobias Michel Karel Asser. Samen met Alfred Fried won hij in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede. Deze prijs ontving hij voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van het Permanent Hof van Arbitrage op de eerste Haagse vredesconferentie in 1899.

Kritiek 
In februari 2020 dienden ouders klachten in bij de Onderwijsinspectie en stonden hierover dagblad Trouw te woord. De journalist werd aanvankelijk uitgenodigd om een kijkje te nemen, maar deze uitnodiging werd ingetrokken toen zij aangaf dat haar observaties deel zouden uitmaken van het artikel.  VVD-Kamerlid Rudmer Heerema stelde naar aanleiding van dit artikel Kamervragen. 

In april 2021 werd deze vestiging van SvPO als 'zeer zwak' beoordeeld door de Onderwijsinspectie. 

School in Amsterdam